Reginar ist der Name folgender Personen:
 Reginar I. von Hennegau (um 850–915/916), Graf im Hennegau, siehe Reginhar (Lothringen)
 Reginar II. († nach 932), Graf im Hennegau
 Reginar III. († 971/997), Graf im Hennegau
 Reginar IV. († 1013), Graf im Hennegau und von Mons
 Reginar V. (auch Renier; † nach 1039), Graf im Hennegau

Siehe auch:
 Reginare, mitteleuropäische Adelsfamilie
 Reginhar